Тереза Корвін-Госевська, Тереза Корвін-Госевська гербу Корвін (? — 1708) — шляхтянка Великого князівства Литовського.
 Малгожата Госевска — депутат польського Сейму.

Див. також 
 Госевський